Katho (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, een Vlaamse hogeschool, in 2013 gefuseerd met KHBO tot Vives